Canadian Hot 100 (Канадская горячая сотня) — еженедельный музыкальный чарт популярности песен в Канаде, выпускаемый журналом Billboard. Чарт дебютировал в Billboard 16 июня 2007 года, хотя был доступен онлайн уже 7 июня 2007 года.
Это был первый раз, когда Billboard составлял чарты «Горячей 100» для определённой страны вне Соединённых Штатов. Первой песней, занявшей высшую позицию в чартах, стала совместная песня Рианны и Jay-Z «Umbrella».

Достижения песен

Самое долгое нахождение на первом месте 
 16 недель
 The Black Eyed Peas — «I Gotta Feeling» 2009

 15 недель
 Марк Ронсон при участии Бруно Марса — «Uptown Funk» 2015

 13 недель
 Timbaland при участии OneRepublic — «Apologize» 2007—2008
 Робин Тик при участии T.I. и Фаррела — «Blurred Lines» 2013

 11 недель
 Рианна при участии Кельвина Харриса — «We Found Love» 2011—2012
 OMI — «Cheerleader» 2015

 10 недель
 Maroon 5 при участии Кристины Агилеры — «Moves like Jagger» 2011
 Фаррелл Уильямс — «Happy» 2014

 9 недель
 Madonna при участии Джастина Тимберлейка — «4 Minutes» 2008
 Кэти Перри — «I Kissed a Girl» 2008
 Flo Rida при участии Кеши — «Right Round» 2009
 Леди Гага — «Poker Face» 2008—2009
 The Black Eyed Peas — «Boom Boom Pow» 2009
 Кеша — «Tik Tok» 2009—2010
 Кэти Перри при участии Snoop Dogg — «California Gurls» 2010

 8 недель
 Flo Rida при участии T-Pain — «Low» 2008
 Maroon 5 при участии Wiz Khalifa — «Payphone» 2012
 Pitbull при участии Кеши — «Timber» 2013—2014
 Меган Трейнор — «All About That Bass» 2014

Дебюты на первом месте

Рекорды по количеству синглов № 1 
 13 — Джастин Бибер
 11 — Рианна
 10 — Кэти Перри
 9 — Дрейк
 7 — Тейлор Свифт

См. также 
Список синглов № 1 в Канаде 2015 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Текущий чарт Canadian Hot 100

Чарты Billboard
Музыка Канады
Хит-парады Канады